Sienkiewicz ist der Familienname folgender Personen:

 Bartłomiej Sienkiewicz (* 1961), polnischer Politiker
 Bill Sienkiewicz (* 1958), US-amerikanischer Comiczeichner und Illustrator
 Henryk Sienkiewicz (1846–1916), polnischer Schriftsteller und Nobelpreisträger
 Jacek Sienkiewicz (* 1976), polnischer DJ, Live-Act und Produzent
 Jan Sienkiewicz (* 1956), litauischer Politiker, Mitglied des Seimas
 Kuba Sienkiewicz (Jakub Sienkiewicz) (* 1961), polnischer Rockmusiker, Singer-Songwriter, Komponist, Autor und Neurologe
 Marzena Sienkiewicz (* 1975), polnische Journalistin und Wettermoderatorin

Siehe auch:
 Sinkwitz
 Zenkevičius
 Zienkiewicz